Шеуша () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Чугуд.
 Шеуша () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Унгень.